Пейтраль, Поль (1842—1919) — французский деятель, министр финансов; отец Виктора П..
  — французский деятель, министр общественных работ.

См. также 
 Пейтраль — элемент конского доспеха бард.

Примечания